Dependiendo del contexto en el que se encuentre, una tabla de símbolos puede ser:

 En matemáticas, una tabla de símbolos matemáticos tiene toda la información de los operadores y otros símbolos.
 En informática, una tabla de símbolos es una estructura de datos que almacena información relevante en el proceso de traducción del código fuente de un programa en código objeto.